День галисийской литературы () — праздник, который проводится в испанском регионе Галисия. Он посвящён галисийскому языку и литературе, написанной на этом языке, а также на старогалисийском (галисийско-португальском). Праздник берёт своё начало в 1963 году, у его истоков стояла Королевская галисийская академия (Real Academia Galega). В 1991 году стал официальным праздником во всей Галисии.

День галисийской литературы отмечается ежегодно 17 мая. Праздник берет свое начало от торжества в честь столетия публикации «Галисийских напевов» () Росалии де Кастро (1837—1885), одной из ключевых фигур в поэзии региона.

Начиная с 1963 года, День галисийской литературы ежегодно посвящается одну из авторов, пишущих на галисийском языке. Избранными могут стать авторы, умершие не позднее 10 лет назад, выбор производится Королевской галисийской академией. В 1998 году торжество было впервые посвящено нескольким авторам одновременно: Мартину Кодаксу, Хоану де Кангасу, и другим творцам средневековых песен кантиг, написанных на старогалисийском языке.

Список авторов, которым был посвящён День галисийской литературы 

 1963 Росалия де Кастро
 1964 Альфонсо Даниель Родригес Кастелао
 1965 Эдуардо Пондал
 1966 Франсиско Аньон Паc
 1967 Мануэль Куррос Энрикес
 1968 Флорентино Лопес Куэвильяс
 1969 Антонио Норьега Варела
 1970 Марсиаль Вальядарес Нуньес
 1971 Гонсало Лопес Абенте
 1972 Валентин Ламас Карвахаль
 1973 Мануэль Лаго Гонсалес
 1974 Йохан Висенте Викейра
 1975 Шоан Мануэль Пинтос Вильяр
 1976 Рамон Кабанильяс
 1977 Антон Вилар Понте
 1978 Антонио Лопес Феррейро
 1979 Мануэль Антонио
 1980 Альфонсо X Кастильский
 1981 Висенте Риско
 1982 Луис Амадо Карбальо
 1983 Мануэль Лейрас Пульпейро
 1984 Армандо Котарело Вальедор
 1985 Антон Лоусада Диегес
 1986 Акулино Иглесиа Альвариньо
 1987 Франсиска Эррера Гарридо
 1988 Рамон Отеро Педрайо
 1989 Кельсо Эмилио Феррейро
 1990 Луис Пименталь
 1991 Альваро Кункейро
 1992 Фермин Боуса-Брей
 1993 Эдуардо Бланко Амор
 1994 Луис Сеоане
 1995 Рафаэль Дьесте
 1996 Хексус Ферро Коусело
 1997 Анхель Фоле
 1998 Мартин Кодакс, Хоан де Кангас и другие средневековые авторы кантиг
 1999 Роберто Бланко Торрес
 2000 Мануэль Мургия
 2001 Эладио Родригес
 2002 Фрей Мартин Сармьенто
 2003 Антон Авилес де Тараманкос
 2004 Хоакин Лоренсо
 2005 Лоренсо Варела
 2006 Мануэль Лугрис Фрейре
 2007 Мария Мариньо Кароу
 2008 Шосе Мария Альварес Бласкес
 2009 Рамон Пинейро Лопес
 2010 Ухио Новонейра
 2011 Луис Перейро
 2012 Валентин Пас-Андраде
 2013 Роберто Видаль Боланьо
 2014 Шосе Мария Диас Кастро
 2015 Шосе Фильгейра Вальведе
 2016 Мануэль Мария
 2017 Карлос Касарес
 2018 Мария Виктория Морено
 2019 Антон Фрагуас
 2020 Рикардо Карбальо
 2021 Ксела Ариас
 2022 Флоренсио Дельгадо Гурриаран
 2023 Франсиско Фернандес дель Риего

Ссылки 
   
  
  

Литература
Средневековая литература
Литература Галисии
Литература Испании
Поэты Галисии
Писатели Галисии
Поэты Испании
Писатели Испании
Праздники
Литература XX века
Литература XXI века
Литература XIX века
Праздники 17 мая